Morning Sun puede hacer referencia a:
Morning Sun, tercer sencillo del cantante británico Robbie Williams de su álbum de estudio Reality Killed The Video Star;
Morning Sun, canción de Rock Mafia con la colaboración de Miley Cyrus.